Костарево — название населённых пунктов:

Россия 
 Костарево — село в Бирском районе Башкортостана.
 Костарево — село в Камышинском районе Волгоградской области.
 Костарево — деревня в Парабельском районе Томской области.

Другое 
 Костарево — микрорайон Перми.